Буревісникові (Procellariidae) — родина морських птахів ряду буревесникоподібних (Procellariiformes). Включає 99 видів у 16 родах

До буревісникових належать численні види, як правило середньої величини. Представники родини трапляються біля берегів та над поверхнею всіх океанів, проте переважно в південній півкулі.

Систематика

Роди 
 Гігантський буревісник (Macronectes)
 Фульмар (Fulmarus)
 Антарктичний буревісник (Thalassoica)
 Пінтадо (Daption)
 Білий буревісник (Pagodroma)
 Блакитний буревісник (Halobaena)
 Пріон (Pachyptila)
 Товстодзьобий буревісник (Procellaria)
 Бульверія (Bulweria)
 Строкатий буревісник (Calonectris)
 Буревісник (Puffinus)
 Пуфінур (Pelecanoides)
 Ardenna
 Pseudobulweria
 Кергеленський тайфунник (Aphrodroma)
 Тайфунник (Pterodroma)

Філогенія 
Кладограма, що зображує еволюційні зв'язки з іншими буревісникоподібними

Кладограма, що зображує еволюційні зв'язки в родині:

Примітки 

Родини птахів